Albrekt av Österrike kan syfta på:

 Albrekt I av Tyskland (1282–1308), tysk kung och hertig av Österrike
 Albrekt II, hertig av Österrike (1298–1358)
 Albrekt III, hertig av Österrike (1349–1395)
 Albrekt IV, hertig av Österrike (1377–1404)
 Albrekt II av Tyskland (1397–1439), tysk kung och hertig av Österrike som Albrekt V
 Albrekt VI av Österrike (1418–1463), härskare över Innerösterrike
 Albrekt VII av Österrike, guvernör över Spanska Nederländerna
 Albrekt av Österrike-Teschen (1817-1895), österrikisk general